W Rumunii
 Todireni – gmina w okręgu Botoszany
 Todireni – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Todireni
 Todireni – wieś w okręgu Neamț, w gminie Stănița